

Cinema 
 Time Flies – film del 1912 prodotto dalla Essanay
 Time Flies – film del 1913 diretto da Edwin J. Collins
 Time Flies – film del 1926 diretto da Jess Robbins
 Time Flies – film del 1944 diretto da Walter Forde
 Time Flies – film del 1971 diretto da Peter Graham Scott

Musica
 Time Flies – gruppo musicale
 Time Flies – album di Vaya Con Dios del 1992
 Time Flies – album di Billy Ray Cyrus del 2003
 Time Flies – singolo dei Porcupine Tree del 2009
 Time Flies... 1994-2009 – compilation degli Oasis del 2010